Пассендо́рфер () — немецкая фамилия. Известные носители:

  (род. 1895) — польский военачальник.
 Пассендорфер, Ежи (1923—2003) — польский кинорежиссёр.
  (1894—1984) — польский палеонтолог.